La Veine, un film français de René Barberis sorti en 1928 ;
 La Veine, un film italien de Luciano Salce sorti en 1962 ;

Voir aussi